Матч за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира Ноной Гаприндашвили и претенденткой Наной Александрией проходил с 20 октября по 1 декабря 1975 года в Пицунде и Тбилиси.

 Главный арбитр — М. Филип (ЧССР).
 Секунданты у Н. Гаприндашвили А. Гипслис.
 Секунданты у Н. Александрии — Б. Гургенидзе.

Матч отличался бескомпромиссной борьбой — 11 результативных партий из 12 сыгранных. Начиная с 3-й партии Гаприндашвили захватила инициативу и сохранила её до конца матча, одержав досрочную победу. Общий счёт — 8½ : 3½ (+8 −3 =1) в пользу Гаприндашвили.

Таблица матча

Литература 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1975 год в шахматах
Спорт в Грузии в 1975 году
1975 год в Абхазии
Октябрь 1975 года
Ноябрь 1975 года
Декабрь 1975 года
Пицунда
Международные шахматные турниры в Грузии
Чемпионаты мира в Грузии
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
Чемпионаты мира в СССР